Olaf II van Noorwegen (ca. 963 - 1000), koning van Noorwegen
 Odulfus († na 854), benedictijn en missionaris

Zie ook
 Sint Olofskapel